

Населені пункти та їхні частини
 Лещ — село в гміні Луб'янка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лещ — село в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лещ — осада в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки